Lukas llano puede referirse a:

 Lukas (Renzo Pecchenino, 1934-1988), historietista ítalo-chileno, creador del personaje Don Memorario.
 Lukas (Luis Carlos Mejía Mora, 1948-), cantautor colombiano de rock.